«Кара-Балта» — киргизский футбольный клуб, представляющий Кара-Балту. Был основан в 1952 году. Выступает в Высшей лиге Киргизии.

Названия 
Команда представляла засекреченное предприятие — Кара-Балтинский горнорудный комбинат (п/я № 16). В открытой печати она именовалась:
 1954—1961 — команда с. Калининское (Калининский район);
 в Кубке СССР среди КФК 1958 — «Химик» (Калининское);
 в Кубке СССР среди КФК 1960 — «Рекорд» (Калининское);
 1961—1968 — «Алга» (Калининское);
 1968—1975 — «Химик» (Калининский район, Кош-Тегирмен);
 1975—1992 — «Химик» (Кара-Балта);
 1992—1996 — КВТ «Химик» (Кара-Балта);
 1997—2000 — КВТ «Динамо» (Кара-Балта);
 2000—2001 — «Бакай» (Кара-Балта);
 2003—2005 — «Жайыл-Баатыр» (Кара-Балта);
 с 2006* — МФК «Кара-Балта».
 2009* — «Химик» КГРК (Кара-Балта).
 2010* — «Химик» (Кара-Балта).

* В 2009 году в зоне «А» («Север») Первой лиги одновременно выступали МФК «Кара-Балта» (3-е место) и «Химик» Кара-Балта (5-е место). В 2010 году в Высшей лиге играл «Химик» (Кара-Балта), а в Первой лиге — «Химик»-2 и МФК «Кара-Балта». С 2011 года выступает только МФК «Кара-Балта» (сведений о правопреемстве клубов не имеется).

Результаты выступлений «Химика»

Состав

Тренеры 
 Толканёв Владимир Юрьевич (~2010—2012)
 Джетыбаев Нуржан и Хорошунов Владимир (2016)
 Даниленко Владимир и Хорошунов Владимир (январь—август 2017)
 Владимир Сало (с августа 2017)

Примечания

Ссылки 
 Статистика на soccerway.com
 Клуб в базе footballfacts
 Матчи клуба в базе Wildstat
 История футбольных клубов

Футбольные клубы Киргизии